Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Mygdon de Phrygie, père de Corèbe ;
 Mygdon fils de Poséidon, roi des Bébryces, tué par Héraclès ;
 Mygdon fils d'Arès, héros éponyme de Mygdonie.